Ку́узік (; у перекладі українською — «ялиновий ліс») — естонське прізвище.

Відомі носії 

 Тійт Куузік (1911—1990) — радянський оперний співак (баритон), педагог.
 Хуго-Максимиліан Куузік (1877—1965) — естонсько-російський спортсмен-гребець, член Олімпійської збірної Росії 1912 року.
 Едгар-Йохан Куузік (1888—1974) — естонський архітектор.